Монго — город на юге центральной части Чада. Является административным центром региона Гера и одноимённого региону . Население — 27 763 чел. (по данным 2010 года).

Город расположен в 406 км к востоку от столицы страны, Нджамены.

11 апреля 2006 года Монго был взят отрядами .

В городе есть .

Климат

Примечания

Ссылки 

Административные центры регионов Чада
Гера (регион)